Dave Charlton, wł. David William Charlton (1936–2013) – południowoafrykański kierowca rajdowy
 David Charlton – bahamski lekkoatleta aktywny w latach 80.
 David Charlton – brytyjski fizyk, specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych